MEX może oznaczać:

 Mexico City International Airport – kod IATA portu lotniczego
 Meksyk – kod ISO 3166-1, IOC i FIFA
 MEX (computing) – system okienkowy Silicon Graphics
 Mars Express Orbiter – marsjańska misja Europejskiej Agencji Kosmicznej
 Mexborough railway station – kod National Rail stacji w Anglii
 Jelcz 272 MEX
 MEX (zespół muzyczny) – węgierska grupa muzyczna

Mex może oznaczać:

 w Szwajcarii
 Mex (Vaud)
 Mex (Valais)
 mex (matematyka) – operacja matematyczna
 plik Mex – kod C/C++ w skryptach MATLABa